Cantonul Pas-en-Artois este un canton din arondismentul Arras, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Amplier || align="right" | 248 || align="right" | 62760 || align="right" | 62030
|-
| Bienvillers-au-Bois || align="right" | 619 || align="right" | 62111 || align="right" | 62130
|-
| Couin || align="right" | 90 || align="right" | 62760 || align="right" | 62242
|-
| Famechon || align="right" | 139 || align="right" | 62760 || align="right" | 62322
|-
| Foncquevillers || align="right" | 466 || align="right" | 62111 || align="right" | 62341
|-
| Gaudiempré || align="right" | 187 || align="right" | 62760 || align="right" | 62368
|-
| Gommecourt || align="right" | 126 || align="right" | 62111 || align="right" | 62375
|-
| Grincourt-lès-Pas || align="right" | 39 || align="right" | 62760 || align="right" | 62389
|-
| Halloy || align="right" | 209 || align="right" | 62760 || align="right" | 62404
|-
| Hannescamps || align="right" | 149 || align="right" | 62111 || align="right" | 62409
|-
| Hébuterne || align="right" | 465 || align="right" | 62111 || align="right" | 62422
|-
| Hénu || align="right" | 152 || align="right" | 62760 || align="right" | 62430
|-
| Humbercamps || align="right" | 251 || align="right" | 62158 || align="right" | 62465
|-
| Mondicourt || align="right" | 676 || align="right" | 62760 || align="right" | 62583
|-
| Orville || align="right" | 325 || align="right" | 62760 || align="right" | 62640
|-
| Pas-en-Artois || align="right" | 938 || align="right" | 62760 || align="right" | 62649
|-
| Pommera || align="right" | 245 || align="right" | 62760 || align="right" | 62663
|-
| Pommier || align="right" | 188 || align="right" | 62111 || align="right" | 62664
|-
| Puisieux || align="right" | 609 || align="right" | 62116 || align="right" | 62672
|-
| Sailly-au-Bois || align="right" | 265 || align="right" | 62111 || align="right" | 62733
|-
| Saint-Amand || align="right" | 164 || align="right" | 62760 || align="right" | 62741
|-
| Sarton || align="right" | 162 || align="right" | 62760 || align="right" | 62779
|-
| Souastre || align="right" | 324 || align="right" | 62111 || align="right" | 62800
|-
| Thièvres || align="right" | 132 || align="right" | 62760 || align="right" | 62814
|-
| Warlincourt-lès-Pas || align="right" | 153 || align="right" | 62760 || align="right" | 62877
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais